Highway 3 steht für folgende Straßen:

 Alberta Highway 3, Kanada
 British Columbia Highway 3, Kanada
 U.S. Highway 3, Vereinigte Staaten
 Iowa Highway 3, Vereinigte Staaten
 Yukon Highway 3, früherer Name des Haines Highway, Kanada und Vereinigte Staaten
 New Zealand State Highway 3, Neuseeland

National Highway 3 steht für folgende Straßen:

 National Highway 3 (Indien), Fernstraße